Cugny peut se référer à :

Toponymie 
 Cugny, une commune dans l'Aisne, en France
 Cugny, un hameau en Seine-et-Marne, en France

Patronymie 
 Laurent Cugny, musicien français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français